Jaroslav Pouzar (né le  à Čakovec en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
En 1971, il commence sa carrière au HC České Budějovice dans le championnat de Tchécoslovaquie. Il est choisi au quatrième tour, au quatre-vingt-troisième rang lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1982 par les Oilers d'Edmonton. Il part en Amérique du Nord. Il est triple vainqueur de la Coupe Stanley en 1984, 1985 et 1987 avec les Oilers. Il évolue ensuite en Allemagne et met un terme à sa carrière en 1992.

Carrière internationale 
Il représente la Tchécoslovaquie au niveau international. Il est sextuple médaillé au championnat du monde et prend part à deux olympiades en 1976 (médaille d'argent) et 1980.

Trophées et honneurs personnels

Championnat de Tchécoslovaquie 
1978 : termine meilleur buteur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1972-1973|| Motor Ceske Budejovice|| Tchécoslovaquie|| 40|| 23|| 6|| 29|| || || || || || 
|-
| 1973-1974|| Motor Ceske Budejovice|| Tchécoslovaquie || 40|| 25|| 8|| 33|| || || || || || 
|-
| 1975-1976|| Motor Ceske Budejovice|| Tchécoslovaquie || 30|| 14|| 7|| 21|| 38|| || || || || 
|-
| 1976-1977 || Motor Ceske Budejovice|| Tchécoslovaquie || 44|| 29|| 15|| 44|| || || || || || 
|-
| 1977-1978 || Motor Ceske Budejovice|| Tchécoslovaquie || 43|| 42|| 20|| 62|| || || || || || 
|-
| 1978-1979 || Motor Ceske Budejovice|| Tchécoslovaquie || 23|| 10|| 7|| 17|| 38|| 15|| 10|| 4|| 14|| 
|-
| 1979-1980 || Motor Ceske Budejovice|| Tchécoslovaquie || 44|| 39|| 23|| 62|| 48|| 23|| 10|| 10|| 20|| 31
|-
| 1980-1981 || Motor Ceske Budejovice|| Tchécoslovaquie || 42|| 29|| 23|| 52|| 45|| 28|| 8|| 5|| 13|| 
|-
| 1981-1982 || Motor Ceske Budejovice|| Tchécoslovaquie || 34|| 19|| 17|| 36|| 32|| || || || || 
|-
| 1982-1983|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 74|| 15|| 18|| 33|| 57|| 1|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 1983-1984|| Oilers d'Edmonton || LNH|| 67|| 13|| 19|| 32|| 44|| 14|| 1|| 2|| 3|| 12
|-
| 1984-1985|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 33|| 4|| 8|| 12|| 28|| 9|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 1985-1986|| ECD Iserlohn|| Allemagne || 36|| 17|| 26|| 43|| 39|| 8|| 3|| 5|| 8|| 
|-
| 1986-1987|| ECD Iserlohn|| Allemagne || 35|| 29|| 32|| 61|| 30|| 3|| 3|| 6|| 9|| 
|-
| 1986-1987|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 12|| 2|| 3|| 5|| 6|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1987-1988|| ECD Iserlohn|| Allemagne || 26|| 16|| 18|| 34|| 15|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| SB DJK Rosenheim|| Allemagne || 7|| 3|| 7|| 10|| 14|| 5|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
| 1988-1989|| SB DJK Rosenheim|| Allemagne || 36|| 20|| 34|| 54|| 26|| 11|| 10|| 10|| 20|| 22
|-
| 1989-1990|| SB DJK Rosenheim|| Allemagne || 35|| 9|| 31|| 40|| 32|| 11|| 2|| 7|| 9|| 28
|-
| 1990-1991|| Augsburger EV|| 2.bundesliga || 33|| 17|| 46|| 63|| 26|| 18|| 18|| 16|| 34|| 16
|-
| 1991-1992 || SB DJK Rosenheim|| Allemagne || 5|| 1|| 2|| 3|| 4|| || || || || 

| 186|| 34|| 48|| 82|| 135|| 29|| 6|| 4|| 10|| 16

Au niveau international 

| 1976|| align="left"| Jeux olympiques || 5|| 1|| 1|| 2|| 2|| ||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1976|| align="left"| Championnat du monde || 8|| 2|| 3|| 5|| 0|| || align="left"| Médaille d'or
|-
| 1976|| align="left"| Coupe Canada || 5|| 2|| 0|| 2|| 4|| ||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 1977|| align="left"| Championnat du monde || 10|| 4|| 4|| 8|| 14|| ||align="left"| Médaille d'or
|-
| 1978|| align="left"| Championnat du monde || 10|| 7|| 1|| 8|| 4|| || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 1979|| align="left"| Championnat du monde || 8|| 4|| 3|| 7|| 6|| || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 1980|| align="left"| Jeux olympiques || 6|| 8|| 5|| 13|| 8|| || align="left"| Cinquième place
|-
| 1981|| align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 1|| 2|| 2|| ||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 1981 || align="left"| Coupe Canada || 6|| 1|| 1|| 2|| 4|| || align="left"| Médaille de bronze
|-
| 1982|| align="left"| Championnat du monde || 10|| 3|| 1|| 4|| 6|| ||align="left"| Médaille d'argent

Références 

Naissance en janvier 1952
Joueur international tchécoslovaque de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur du HC České Budějovice
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur du Augsburger Panther
Médaillé d'argent olympique tchécoslovaque
Attaquant de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey tchèque